Stillbach ist ein Gewässername:

 Stillbach, deutscher Name des Tichý potok, rechter Oberlauf der Belá (deutsch Weißwasser) bis vor Podbanské, Stadt Vysoké Tatry, Okres Poprad, Prešovský kraj, Slowakei
 Stillbach (Bruche), linker Zufluss der Bruche bei Dinsheim-sur-Bruche, Département Bas-Rhin (deutsch Unterelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Stillbach (Götzinger Achen), linker Zufluss der Götzinger Achen bei Hainach, Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stillbach (Grünbach) oder Heyrother Bach, linker Zufluss des Grünbachs (zum Ahbach, zur Ahr) bei Heyroth, Gemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Stillbach (Gulling), rechter Zufluss vom Sommereck der Gulling vor Oppenberg, Gemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 Stillbach (Trattnach), linker Zufluss der Trattnach bei Kortnerberg, Gemeinde Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Stellbach
 Stielbach